El Torneig de Sant Petersburg 2022, oficialment anomenat St. Petersburg Ladies Trophy 2022, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany als WTA 500 del circuit WTA. La tretzena edició del torneig es celebrarà entre el 7 i el 13 de febrer de 2022 al Sibur Arena de Sant Petersburg, Rússia.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2022
WTA Tour 2022